Vesta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vesta Township (Minnesota)
 Vesta Township (North Dakota)